Отзыв:
 Отзыв — это письменное либо устное высказывание, основанное на выражении личностного эмоционально-оценочного отношения к увиденному, услышанному или пережитому опыту. Это, мнение о ком-нибудь или о чем-нибудь, анализ, разбор, оценка продукта или оказанной услуги.
 О́тзыв — чужое мнение о товаре или услуге, искреннее или купленное. В наше время используется как инструмент маркетинга
 О́тзыв — условный секретный ответ на пароль (пропуск) в войсках.
 О́тзыв на исковое заявление (в юриспруденции) — документ в письменной форме, направляемый или представляемый ответчиком в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований истца по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
 Отзы́в — досрочное прекращение полномочий посла, представителя, депутата по требованию избирателей и т. п.; прекращение действия документов, сертификатов и т. п. по смыслу; отозвание производителем своих автомобилей с выявленными в ходе их эксплуатации дефектами для последующего устранения этих дефектов.

Примечания